The Very Best of Kiss е шести компилационен албум на американската рок група Kiss. Издаден е на 27 август 2002 г. от Mercury Records.

Състав 
 Пол Стенли – ритъм китара (1–15,17–21), вокали (1,3–5,7–8,10,13,15,17,19–21)
 Джийн Симънс – бас (1–15,17–19,21), вокали (2,6,8,11,14,18,21)
 Ейс Фрели – соло китара (1–4,6–17), ритъм китара (16), вокали (16)
 Питър Крис – барабани (1–15), вокали (9,12)
 Ерик Кар – барабани (18–20), бек вокали (21)
 Вини Винсънт – соло китара (18-19)
 Брус Кулик – соло китара (20–21), бас (20)
 Ерик Сингър – барабани (21)

 Антон Фиг – барабани (16–17)

некредитирани, но участват

 Дик Уогнтр – акустична китара (9).
 Раян Джаксън – бас (16).
 Вини Понсия – клавири и бек вокали (17)

Песни

Позиции в класациите 
Албум

Източници 

Албуми на Кис
Музикални албуми от 2002 година
Компилации